Vauthier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Charles Vauthier (1790–1879), französischer Botaniker und Illustrator
 Augustin-Jean Moreau-Vauthier (1831–1893), französischer Bildhauer 
 Arthur Breycha-Vauthier, österreichischer Diplomat
 Charles Moreau-Vauthier (1857–1924), französischer Maler
 Emile Vauthier (1864–1946), belgischer Porträtmaler
 Ghalia Vauthier, Künstlername „Ghalia Volt“, belgische Bluesrock-Sängerin, Gitarristin und Songwriterin
 Paul Moreau-Vauthier (1871–1936), französischer Bildhauer

Siehe auch:

 Vautier